La Coppa dei Campioni 1985-1986 è stata la 31ª edizione del massimo
torneo calcistico europeo per squadre di club maggiori maschili.

Il torneo fu vinto per la prima volta da un club proveniente dal blocco orientale, la Steaua Bucarest: la squadra campione di Romania sconfisse, nella finale disputata a Siviglia, gli spagnoli del Barcellona grazie a quattro parate consecutive del portiere Helmuth Duckadam nel corso della sequenza dei tiri di rigore.

La vittoria della manifestazione permise ai rumeni l'accesso alla Supercoppa UEFA e alla Coppa Intercontinentale 1986.

Formato 
Questa edizione della Coppa dei Campioni vide una diminuzione del numero di squadre partecipanti all'avvio del torneo: oltre alla defezione del 17 Nentori, club campione d'Albania, non furono ammessi alla manifestazione i campioni d'Inghilterra dell'Everton, in ragione della squalifica di cinque anni comminata dalla UEFA ai club inglesi in seguito alla strage dell'Heysel avvenuta nella finale della stagione precedente.

La Juventus, in qualità di detentrice della coppa, avrebbe dovuto essere qualificata direttamente agli ottavi di finale e disputare per squalifica - in seguito alle decisioni prese dopo la strage dell'Heysel - due turni in casa a porte chiuse (in teoria negli ottavi di finale e in caso di qualificazione nei quarti di finale).

La Juventus, però, preferì rinunciare al pass del primo turno per scontare subito la prima squalifica interna per poi, in caso di qualificazione negli ottavi di finale, scontare la seconda e ultima gara interna a porte chiuse. Il motivo di questa scelta fu per evitare di dover disputare i quarti di finale, presumibilmente contro una squadra di rango, privandosi di un incasso elevato e senza l'apporto del pubblico.

Il numero dispari delle squadre partecipanti e la richiesta della Juventus obbligarono la UEFA ad effettuare un sorteggio tra le teste di serie (Aberdeen, , Austria Vienna, Barcellona, Bordeaux, Bayern, IFK Göteborg, Porto e la stessa Juventus) per qualificare automaticamente una squadra agli ottavi di finale: il sorteggio premiò i campioni del Belgio dell'.

Risultati

Tabellone

Primo turno 
  
  17 Nëntori
  Everton

*A porte chiuse.

Ottavi di finale 

*A porte chiuse.

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Strage dell'Heysel
 Coppe europee
 Competizioni UEFA per club
 Statistiche delle competizioni UEFA per club
 Coppa UEFA 1985-1986
 Coppa delle Coppe 1985-1986
 Supercoppa UEFA 1986
 Coppa Intercontinentale 1986
 Statistiche dei trofei internazionali di calcio

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
Edizioni della Coppa dei Campioni